De naam 

Caspar Weinberger, een Amerikaans politicus
Jaromir Weinberger, een aanvankelijk Tsjechisch, later Amerikaans componist
Peter Weinberger, een Amerikaans informaticus
Daniel R. Weinberger, een Amerikaans onderzoeker van schizofrenie